«April Rain» — другий студійний альбом голландського симфо-метал-гурту Delain. Реліз відбувся 20 березня 2009 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Шарлотта Весселс — вокал
 Мартейн Вестерхольт — клавіші
 Рональд Ланда — гітари, вокали в треку 3, 6
 Роб ван дер Лу — бас-гітара
 Сандер Зур — ударні

Запрошені музиканти
 Марко Хаєтала — вокал у треку 4, 11
 Марія Ан — віолончель в треку 5, 6

Чарти

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Delain
Альбоми Roadrunner Records
Альбоми симфонічного металу